Зарина — распространенное имя, а также — женская форма русской фамилии :

 Имя 
 Зарина (или Заринея, конец 7 — начало 6 века до н. э.) — царица саков.
 Зари́на — женское имя.

 Фамилия 
 Зарина, Александра Николаевна, известна под фамилией в замужестве как Александра Николаевна Боборыкина (1862—1945) — русская общественная деятельница. 
 Зарина, Екатерина Ивановна (1837—1940) — русская писательница.
См. также
 Zarina